Кальвильо ():
 Кальвильо — город в Мексике, административный центр одноимённого муниципалитета в штате Агуаскальентес.
 Кальвильо (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике, входящий в штат Агуаскальентес.
 Кальвильо, Эрик (род. 1998) — американский футболист.